Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicolas Thomann e Alexander Waske che hanno battuto in finale Robert Lindstedt e Jean-Claude Scherrer 7-62, 7-64.

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Jean-Claude Scherrer (finale)
 Stéphane Robert /  Tomas Tenconi (semifinali)

 Bart Beks /  Goran Tošić (primo turno)
 Thierry Ascione /  Julien Jeanpierre (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2005